Флаг муниципального образования муниципальный округ № 78 в Центральном районе города Санкт-Петербурга Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования и знаком единства его населения.

Флаг утверждён 10 декабря 2012 года решением № 39 Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный округ № 78 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 8055.

Описание 
«Флаг Муниципального образования муниципальный округ № 78 представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине — 2:3, воспроизводящее композицию герба Муниципального образования муниципальный округ № 78 в голубом, зелёном и жёлтом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В поле, скошенном начетверо зеленью и лазурью (синим, голубым) поверх деления вписанные скипетр, положенный в правую перевязь, завершённый вверху двумя якорями — морским, в правую перевязь и накрест речным о четырёх лапах, рымами вниз, и поверх скипетра кадуцей накрест. Все фигуры — золотые».

Обоснование символики 
Флаг составлен в соответствии с традициями и правилами вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Жёлтый кадуцей напоминает о том, что территория округа в XIX — первой четверти XX века играла важную роль в деловой и торговой жизни Петербурга. В это время здесь селились банкиры, купцы, богатые люди. Здесь открывались ювелирные мастерские, торговля предметами роскоши. Поэтому Большую Морскую улицу часто называли «Бриллиантовой». В доме № 24 по Большой Морской улице размещался ювелирный магазин «Яхонт», принадлежавший фирме Фаберже. Это исторически сложившийся административный, деловой и торговый центр города. Здесь размещались многочисленные торговые заведения, банки, страховые конторы. На Большой Морской улице в домах № 3 и № 5 в 1901—1913 годах располагался Азово-Донской банк, в доме № 15 в 1912—1914 годах — Русский торгово-промышленный банк, в доме № 6 по Гороховой улице располагалось страховое общество «Саламандра». На территории Муниципального образования расположены такие известнейшие предприятия торговли города, как Гостиный двор (строительство Большого гостиного двора было завершено в 1785 году, рядом располагался Малый гостиный двор), Апраксин двор (торговля в зданиях Апраксина двора началась в 1802 году).

Жёлтый скипетр, завершенный вверху двумя якорями накрест — морским, в правую перевязь и речным о четырёх лапах, рымами вниз — символизирует построенное в 1799—1804 годах на Невском проспекте здание Городской Думы, действовавшей здесь с 1786 по 1918 год. В доме № 2/6 по Гороховой улице в дореволюционное время располагался Дом Губернских присутственных мест.

Голубой цвет (лазурь) — символ красоты, любви, мира, возвышенных устремлений. Напоминание о протекающих через территорию округа рек: Мойки, Фонтанки, канале Грибоедова.

Зелёный цвет — символ радости, жизни, изобилия и напоминает о скверах расположенных на территории округа — перед Казанским собором, на площади Островского, на площади Ломоносова и сквер у Аничкова дворца.

Жёлтый цвет (золото) — символ божественного сияния, благодати, величия, постоянства, прочности, солнечного света.

Примечания 

Флаги с изображением кадуцея
Флаги с изображением скипетра